Anthony Cooke ist der Name folgender Personen:

* Anthony Cooke (um 1505–1576), englischer Politiker und Gelehrter
 Anthony Cooke (Politiker, 1559) (1559–1604), englischer Politiker
 Anthony Cooke (Admiral) (1927–2019), britischer Admiral